

Geografia

Polska 
 Święta Góra w południowo-zachodniej Polsce Górach Kruczych w Sudetach Środkowych
 Święta Góra (koło Kamieńca, powiat Police)
 Święta Góra (koło Lekit)
 Święta Góra (koło Radostowa)
 Święta Góra (koło Staświn)
 Święta Góra koło wsi Słonecznik
 Święta Góra między wsiami Dobrocin a Stare Kiełkuty
 Święta Góra Cerkwicka
 Święta Góra Chełmo (Chełmo)
 Święta Góra Chełmska (w m. Chełm)
 Święta Góra Chełmska (Krzyżanka)
 Święta Góra Chełmska (Chełmowa)
 Święta Góra Chronowska (Kobyla)
 Święta Góra Dobrzeszowska
 Święta Góra Gostyńska
 Święta Góra Grabarka
 Święta Góra Grodowa
 Święta Góra Hrudek (Złota Góra)
 Święta Góra Jarmuta
 Święta Góra Klimont (Górka Piorunowa)
 Święta Góra Mgieł
 Święta Góra Mikluszowicka
 Święta Góra Myślenicka (Plebańska)
 Święta Góra Połom 
 Święta Góra Świeradowska (Sępia)
 Święta Góra Witosławska

Inne 
 Święta Góra (Białoruś) – od 1958 roku nazywa się Góra Dzierżyńska
 Święta Góra Athos
 Święta Góra (Przybram)

Film 

 Święta góra (The Holy Mountain, Montaña sagrada) – film z 1973 roku, reż. Alejandro Jodorowsky
 Święta góra (Der heilige Berg) – film z 1926 roku, reż. Arnold Fanck

Muzyka 

 Święta góra – opera Christiana Sindinga

Zobacz też 

 Święta Górka
 Święte góry

Linki zewnętrzne